Trinidad o La Trinidad hace referencia a varios artículos:

Religión 

 Santísima Trinidad, dogma central de varias iglesias cristianas, que estipula que Dios es un ser único que existe como una comunión de tres personas (hipóstasis) diferentes; Padre, Hijo, y Espíritu Santo;

Lugares

Divisiones administrativas

Argentina 

 La Trinidad, localidad del partido de General Arenales, Provincia de Buenos Aires;
 Santa Trinidad, localidad del partido de Coronel Suárez, Provincia de Buenos Aires;
 Trinidad, localidad de la Provincia de San Juan;
 Ingenio La Trinidad, localidad de la Provincia de Tucumán;

Bolivia 

 Trinidad, ciudad capital del departamento del Beni;

Colombia 

 Trinidad, localidad en el departamento de Casanare;

Costa Rica 

 La Trinidad de Moravia, distrito tercero del cantón de Moravia.

Cuba 

 Trinidad, ciudad en la provincia de Sancti Spíritus;

El Salvador 

 Trinidad, localidad;

España 

 La Trinidad, barrio histórico de la ciudad de Málaga;
 Trinitat, barrio de la ciudad de Valencia;

Estados Unidos 

 Trinidad, ciudad en el estado de Colorado;
 Trinidad, localidad en el estado de Washington;
 Trinidad, ciudad en el estado de California;

Filipinas 

 La Trinidad, ciudad en la provincia de Benguet;
 José Abad-Santos, antiguamente Trinidad de Davao;

Honduras 

 Trinidad, municipio en el departamento de Santa Bárbara;
 Trinidad de Copán, municipio en el departamento de Copán (Honduras);
 La Trinidad, municipio en el departamento de Comayagua;

México 

 Trinidad, localidad en el estado de Chiapas;
 Trinidad García de la Cadena, municipio en el estado de Zacatecas;
 La Trinidad, localidad en el estado de Nuevo Leon Lugar hermoso que emana magia en cada una de sus manifestaciones;

Nicaragua 

 La Trinidad, municipio del departamento de Estelí;

Paraguay 

 Trinidad, distrito del departamento de Itapúa;

Sudáfrica 

 Trinidad, localidad;

Trinidad y Tobago 

 Isla Trinidad, la mayor isla de la Trinidad y Tobago;
 Provincia de Trinidad, una antigua provincia del Imperio español que ocupaba el territorio de la isla Trinidad;

Uruguay 

 Trinidad, ciudad del departamento de Flores;

Venezuela 

 Municipio La Trinidad, municipio en el Estado Yaracuy;

Islas 

 Isla Trinidad (desambiguación)

Transporte 

 Estación Trinidad, estación en Buenos Aires, Argentina;
 Estación Trinidad, estación en San Juan, Argentina;
 Trinidad, estación en Santiago de Chile;
 Estación de Trinitat Nova, estación en Barcelona, España;
 Estación de Trinitat Vella, estación en Barcelona, España;
 Puente de la Trinidad, puente en Valencia, España;
 Trinidade, estación de metro en Porto;

Personas 

 Trinidad García de la Cadena (1813–1886), militar y político mexicano;
 Trinidad Herménégilde José Pardo de Tavera (1857–1925), humanista y botánico filipino;
 Trinidad Rodríguez (1882–1914), general mexicano;
 Trinidad Paniagua (18??-1916), general mexicano;
 Trinidad Rugero (1938–2007), actriz española;
 Trinidad Martínez Tarragó (h.1934-), economista y docente mexicana;
 Trinidad Jiménez (1962-), política española;
 Trinidad Rollán (1972-), política española;
 Félix Trinidad (1973-), boxeador puertorriqueño;

Enlaces externos 

Nombres ambiguos